Neese bezeichnet:

 Neese, ein Ortsteil der Gemeinde Prislich in Mecklenburg-Vorpommern
 (9211) Neese, ein 1995 entdeckter Asteroid

Neese ist der Name folgender Personen:
 Frank Neese (* 1967), deutscher theoretischer Chemiker
 Hans Neese (1891–1961), deutscher Ingenieur und Professor für Chemie
 Nikolai Nikolajewitsch Neese (1818–1889), russischer Apotheker und Medizinprofessor
 Paul Neese (1939–2000), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Neese (1879–1950), deutscher Jurist und Schriftsteller

Siehe auch:

 Neefe